Edds ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Edds (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Ernie Edds (1926–2017), englischer Fußballspieler
 Gareth Edds (* 1981), australischer Fußballspieler